Por «calle de Prim» o «calle Prim» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle Prim de la ciudad española de Bilbao;
la calle de Prim de la ciudad española de Madrid; y
la calle de Prim de la ciudad española de San Sebastián.